Canal Kids é um site de ensinamento lançado em janeiro de 2000, pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância. É o seu primeiro site lançado em língua portuguesa. Tem como objetivo, ensinar a criança de 4 à 8 anos, aprender coisas que elas não sabiam, como o esporte, karatê, etc. Quem ensina a elas são os personagens, que são fantoches e desenhos animados. São gravadas cenas, para depois colocar dentro do site. E ainda mostra o mapa, e tem jogos.

O site não é mais atualizado desde 2009.

Personagens 
 Turma do Pipe -  Atividade: Brincar;
 Fuinha - Atividade: Ensinador do karatê, e esportes;
 Jegue Jackson - Atividade: Ensinador de notícias reais (tipo: a cada dia, dois motoboys morrem, e depois dizem que ele é o jegue);
 Profº Olímpio - Atividade: Ensinador das olimpíadas;
 Bolota - Atividade: Ensinador do futebol;
 Tartaruga
 Thell
 Dona Ovéia
 GurusGuris

Programas 
 TV Divershow
 Cine Kids Cine Kids 3D (estilizado TRÊSD)

Apoio 
Conta com o apoio da UNICEF, UNESCO e o Governo Federal.

Ligações externas 
 

Websites do Brasil
Websites infantis